

Patronyme 

 Sid Ali Lamri (1991-), footballeur algérien ;
 Tahar Lamri (1958-), écrivain algéro-italien.

Prénom